Deux compétitions sont organisées sous le nom coupe de France de handball :
 la Coupe de France féminine de handball ;
 la Coupe de France masculine de handball.